Lužice può riferirsi a diversi toponimi:

Lužice, comune del distretto di Prachatice, in Boemia Meridionale
Lužice, comune del distretto di Hodonín, in Moravia Meridionale
Lužice, comune del distretto di Olomouc, nell'omonima regione
Lužice, comune del distretto di Most, nella regione di Ústí nad Labem

Altro
 Lužice, nome in lingua ceca della regione storica della Lusazia